Amerikai Egyesült Államok
Bourne (város, Massachusetts)
Bourne (statisztikai település, Massachusetts)
Bourne (Oregon)
 Egyesült Királyság
Bourne (Lincolnshire)
Bourne-regények és -filmek
A Bourne-rejtély (1980)
Bourne hatalma (1986)
Bourne ultimátuma (1990)
Bourne öröksége (2004)
Bourne-átverés (2007)
Bourne-szankció (2008)
A Bourne-fortély (2009)
Bourne – A leszámolás (2010)
A Bourne-birodalom (2011)
Bourne – A kötelesség (2012)
Bourne bosszúja (2013)
Bourne fölénye (2014)
Bourne – Enigma (2016)
A Bourne-művelet (2017)
A Bourne rejtély (1988)
A Bourne-rejtély (2002)
A Bourne-csapda (2004)
A Bourne-ultimátum (2007)
A Bourne-hagyaték (2012)
Jason Bourne (2016)